Homesick третій студійний альбом американської металкор-групи A Day To Remember, який був випущений 3 лютого 2009 року.

Треклист 
 The Downfall of Us All – 3:26
 My Life for Hire – 3:33
 I'm Made of Wax, Larry, What Are You Made Of? – 3:00
 NJ Legion Iced Tea – 3:31
 Mr. Highway's Thinking About the End – 4:17
 Have Faith in Me – 3:08
 Welcome to the Family – 3:00
 Homesick – 3:56
 Holdin' It Down for the Underground – 3:23
 You Already Know What You Are – 1:27
 Another Song About the Weekend – 3:45
 If It Means a Lot to You – 4:03

Джерела 
 Homesick  Allmusic
 Homesick  last.fm

Альбоми A Day To Remember
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми